Себа́стиан Сун А́ндерсон (; 8 августа 2002, Сакраменто, Калифорния) — американский футболист, правый защитник клуба MLS «Колорадо Рэпидз», выступающий на правах аренды за клуб Чемпионшипа ЮСЛ «Колорадо-Спрингс Суитчбакс».

Клубная карьера 
С 2012 по 2017 годы тренировался в футбольной академии «Реал Колорадо». В 2017 году перешёл в академию «Колорадо Рэпидз». 3 апреля 2019 года 16-летний защитник подписал первый в своей карьере профессиональный контракт.

В основном составе «Колорадо Рэпидз» дебютировал 27 апреля 2019 года, выйдя в стартовом составе в матче MLS против клуба «Атланта Юнайтед». Он стал самым молодым игроком в истории клуба (на момент дебюта ему было 16 лет и 262 дня).

23 августа 2019 года Андерсон был отдан в аренду клубу Чемпионшипа ЮСЛ «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». 4 октября 2019 года снова отправился в аренду в «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». 21 февраля 2020 года вновь отбыл в аренду в «Суитчбакс». В марте 2021 года ещё раз присоединился к «Колорадо-Спрингс Суитчбакс» на правах аренды

Карьера в сборной 
В 2017 году дебютировал в составе сборных США до 15 и до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Колорадо Рэпидз»
 

Футболисты США
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Колорадо-Спрингс Суитчбакс»